Запитання, яке слово у російській мові є найдовшим, не має однозначної відповіді, тому що можуть застосовуватися різні критерії, оцінки, джерела тощо. Не існує жодних стандартів, загальної єдиної міри для порівняння усіх відомих слів. Будь-яке подібне порівняння можливе тільки у рамках визначених, конкретних умов вибору, одного джерела.

Умови вибору

Форма слова 
Практично всі претенденти на звання найдовшого слова у російській мові є іменниками або прикметниками. Для цих частин мови, як правило, початкова форма (однина, називний відмінок) не є найдовшою: у іменників можливі довгі форми у множині (частіше у орудному відмінку), у прикметників та дієприкметників — у непрямих відмінках однини. Зазвичай розглядається початкова форма слова, однак можливість отримання інших форм з більшою довжиною мається на увазі (інколи граматично неможливо).

Можливості складання довгих слів 
 У російській мові у слова немає обмежень на кількість приставок «пра-» у термінах, що позначають спорідненість, отже, слово для позначення далекого предка або нащадка може містити величезну кількість літер.
 Назви хімічних речовин, що будуються за певними принципами, можуть досягати величезної довжини. Одна з назв, що претендує на звання найдовшого слова російської мови, — Никотинамидадениндинуклеотидфосфатгидрин (бере участь у фотосинтезі рослин) — містить 40 літер. Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые — слово з 55 літер, що описує речовину за патентом РФ № 2285004.
 Слово, що позначає вік, містить числівники, що пишуться разом, та основу «-річний». Для позначення віку людини найдовшим є слово восьмидесятичетырёхлетний (25 літер). Проте якщо за цією схемою утворювати слова для позначення віку дерев, геологічних порід, кісток динозаврів, планет та зірок, їх довжина буде істотно більшою.
 Ще більш довгими можуть бути слова, що передають значення величин. У них замість основи «-летний» можуть використовуватися основи «-килограммовый», «-миллиметровый», «-миллисекундный» тощо. За цим принципом можуть бути складені слова, що досягають великої довжини, наприклад, тысячадевятьсотвосьмидесятидевятимиллиметровый (46 літер).
 Часто зустрічається жартівливе твердження про те, що боязнь довгих слів називається довгим словом гиппопотомонстросескиппедалофобия (33 літери). Це слово складено зі слів  («річковий кінь», тобто бегемот), , «чудовисько», , «півторафутовий» та , «страх», та пародіює грецькі назви фобій.

Різні джерела

Книга Гіннеса 
У Книзі рекордів Гіннеса 1993 року найдовшим словом російської мови названо рентгеноэлектрокардиографического (33 літери), у виданні 2003 року — превысокомногорассмотрительствующий (35 літер). З цих прикладів видно, що використовувалися різні критерії: перше "слово " — словоформа родового відмінка, друге — лексема у словниковій формі (словоформа у родовому відмінку на -щего довше словникової форми на букву). Крім того, не зазначено, в якому словнику або корпусі текстів ці «слова» найдовші (перше — має вузькоспеціальне вживання, технічний термін, аналогічний йому: энтерогематогепатогематопульмоэнтерального (42 літери), а друге — зразок канцеляриту 18—19 століть). Таким чином, дані розділи Книги рекордів Гіннесса носять суб'єктивістський характер, через що виявити істинність рекордів проблематично.

Словник Залізняка 
У Граматичному словнику російської мови А. А. Залізняка видання 2003 року найдовша (у літерах) номінальна лексема у словниковій формі — прикметник частнопредпринимательский (25 літер; словоформи на -ого та -ими — 26 літер).

Найдовші дієслова — переосвидетельствоваться, субстанционализироваться та интернационализироваться (усі — 24 літери; утворені від них дієприкметнки з закінченням -ующимися та дієприслівники на -овавшись — по 25 літер).

Найдовші іменники — человеконенавистничество та высокопревосходительство (по 24 літери; словоформи на -ами — по 26 літер, втім, человеконенавистничество практично не вживається у множині).

Найдовші уособлені іменники — одиннадцатиклассница (20 літер) та делопроизводительница (21 літера), словоформи на -ами — по 22 та 23 літери відповідно.

Найдовший прислівник, що фіксується словником, — неудовлетворительно (19 літер). Слід врахувати, що від переважної більшості якісних прикметників на -ый та -ий утворюються прислівники на -о, -е або -и, які далеко не завжди фіксуються словником.

Найдовший вигук, включений у словник, — физкульт-привет (14 літер).

Слово соответственно (14 літер) є одночасно найдовшим прийменником. Найдовша частка исключительно є на літеру коротшою.

Орфографічний словник 
Згідно з орфографічним словником Російської академії наук (відп. ред. В. В. Лопатін):
 Найдовший прикметник з дефісом: сельскохозяйственно-машиностроительный (38 знаків).
 Найдовші іменники з дефісом: корчеватель-бульдозер-погрузчик і одушевлённость-неодушевлённость (31 знак).
 Найдовший іменник без дефіса: водогрязеторфопарафинолечение (29 букв).
 Також в російській мові чимало довгих хімічних і біологічних термінів, одним з яких є никотинамидадениндинуклеотидфосфатгидрин (40 букв).
 Найдовший прикметник без дефіса: электрофотополупроводниковый (28 букв).

Національний корпус російської мови 
У Національному корпусі російської мови, у частині зі знятою граматичною омонімією (5 000 000 слововикористань), найдовша лексема — геологічний термін уплощенно-пинакоидально-ромбоэдрический (37 літер та 2 дефіси), що зустрічалася лише 1 раз. Із слів із частотністю більше 1 найдовше — административно-территориальный (30 літер та 1 дефіс, що зустрілося 9 раз). Найдовші слова без дефіса — хімічний термін диметилалкилбензиламмонийхлорид (31 літера, 1 раз) та политетрафторэтиленацетоксипропилбутан (38 літер), а з числа частотніших — вищезгадане человеконенавистничество (24 літери, 3 рази).

Довгі слова в літературі 
Більша частина наведених слів-рекордсменів використовується тільки в спеціальній літературі. Тим не менш, у значимих літературних джерелах є свої рекордсмени по довжині слова. Так, Арнольд Зібер у статті «Дослідження підмножини літературної російської мови» наводить слово з 34 літер попреблагорассмотрительствующемуся, яке Микола Лєсков вжив у оповіданні «Заячий реміз». Правда, точне значення слова невідоме, оскільки Микола Лєсков, скоріш за все, його вигадав.

У оповіданні «Шість Наполеонів» Артура Конан-Дойла (пер. Чуковських) зустрічається слово наполеононенавистничества з 25 літер.

Законодавство 
Федеральний закон РФ № 88-ФЗ від 12 червня 2008 року — «ультравысокотемпературнообработанное» про молоко (36 літер)

Примітки 

Російська мова
Мовні ігри